Great Glen (Schotland), een reeks glens (valleien) tussen Inverness aan de Moray  Firth en Fort William aan Loch Linnhe
 Great Glen (Leicestershire), een plaats en civil parish in Engeland